Brunner, Brünner o Bruenner es un apellido de origen alemán que puede referirse a las siguientes personalidades:
Alois Brunner, un militar austríaco
Franz-Albrecht Brünner, nacionalsocialista austríaco y Oberführer de la SS en Metz
Eduard Brunner, un clarinetista suizo.
Guido Brunner, un político alemán.
Henry Brunner, un químico inglés.
John Brunner, un escritor británico.
José Joaquín Brunner, un académico chileno.
Karl Brunner, un arquitecto alemán.

En medicina y química Brunner puede referirse a:

Síndrome de Brunner, una enfermedad genética muy rara.
Reacción de Einhorn-Brunner, una reacción orgánica.